Die Abkürzung LPD steht für:
 Linux Presentation Day, eine Linux-Informationsveranstaltung
 LPD-Protokoll (Line Printer Daemon), ein Netzwerkprotokoll für Druckaufträge
 Liquid Powder Display, ein Ersatz für reflexive LC-Displays zum Beispiel für Elektronisches Papier
 Leitender Polizeidirektor, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei
 Landespolizeidirektion
 Landespostdirektion, siehe Landespostdirektion Berlin
 Landing Platform Dock, einen militärischen Schiffstyp, siehe Amphibious Transport Dock
 , alte Abkürzung für Jedermannfunk-Frequenzen; neue Bezeichnung: Short Range Devices (SRD)
 Legendary Pink Dots, eine anglo-niederländische Pop-Band
 Laser Phosphor Display, ein Bildschirm, der aus einer Matrix von Laserdioden besteht

LPD